Столкновение над Большим каньоном (1956)
 Столкновение над Большим каньоном (1986)